Mužská čtyřhra Qatar ExxonMobil Open 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do deblové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-nizozemský pár Rohan Bopanna a Wesley Koolhof, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal nenasazený pár Rusů Aslan Karacev a Andrej Rubljov, který ve finále zdolal novozélandsko-rakouskou dvojici Marcus Daniell a Philipp Oswald po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Jako spoluhráči odehráli první turnaj. Do jediné čtyřhry nastoupili pouze na ATP Cupu 2021, z níž odešli poraženi. Karacev na okruhu ATP Tour vybojoval první deblový i kariérní titul. Pro Rubljova to bylo druhé turnajové vítězství ve čtyřhře.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (1. kolo)
  Marcelo Melo /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2021
ATP Tour 2021